Dios steht für:

 Dios (Ägypten), in der Antike eine Station auf der Wüstenstraße zwischen Koptos und Berenike
 Dios (Monat), ein Monat mehrerer griechischer Kalender
 Dios (Papua-Neuguinea), Ort in der Region Bougainville

griechische Mythologie:
 Dios (Gastgeber der Melanippe), in dessen Haus Melanippe den Boiotos gebiert
 Dios (König von Elis), unterliegt dem Oxylos im Zweikampf
 Dios (Sohn des Anthes), Vater des Anthedon
 Dios (Sohn des Apollon), Vater der Melite
 Dios (Sohn des Apellis), mythischer Vater des Homer
 Dios (Sohn des Priamos)

Dios ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Dios (Sportler), mehrfacher Sieger der Theseia
 Dios (Philosoph), Pythagoreer
 Dios (Grammatiker), behandelte die homerischen Hymnen
 Dios (Koroplast), Bildhauer aus Myrina (1. Jahrhundert)
 Dios (Patriarch), Patriarch von Jerusalem 205–207
 Édgar García de Dios (1977–2010), mexikanischer Fußballspieler
 Juan de Dios Román Seco (1942–2020), spanischer Handballtrainer, Handballfunktionär

 DIOS steht für:
 Distales intestinales Obstruktionssyndrom, Komplikation bei Patienten mit Mukoviszidose

Siehe auch:
 Diose (ein Monosaccharid)

Abkürzung